Агапетес () — род вечнозелёных кустарников семейства Вересковые, насчитывается около 150 видов.

Биологическое описание 
Семейство Ericaceae — Вересковые.

Вечнозелёные кустарники с утолщённым у основания стволом.

Листья очерёдные или мутовчатые, продолговато-яйцевидные, плотнокожистые. Черешок короткий, в железах.

Цветки одиночные или собраны в кисти или зонтики, розовые, красные, иногда белые с розовым.

Род до 180 видов насчитывает, распространенных от Гималаев до Северной Австралии.

Чаще агапетес применяют для комнатных аранжировок, оформления служебных помещений, в прохладных помещениях и оранжереях.

Краткая информация 
Тип растения:   кустарник

Рекомендуемое расположение:   западные и/или восточные окна

Отношение к свету:   светолюбивое

Отношение к влаге:   предпочитает умеренное увлажнение

Почвенные субстраты:   листовая, хвойная земля, перегной, торф, сфагнум (1:1:0,5:1:2)

Сроки цветения:   весна,  зима

Высота:   среднее (50-100 см)

Ценность в культуре:   красивоцветущее,  декоративнолиственное.

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 147 видов:

Примечания 

Вересковые
Флора Азии
Флора Австралии